Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sumberbendo (Pare), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Sumberbendo (Mantup), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sumberbendo (Pucang Laban), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Sumberbendo (Sumberasih), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java